Бермехо () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Бартоломе Бермехо — іспанський художник
 Хуан Хосе Аревало Бермехо — президент Гватемали
 Маріо Бермехо — іспанський футболіст, що грав на позиції нападника.

Див. також 
 Бермехо (річка)

Іспанські прізвища